Свинецтриродий — бинарное неорганическое соединение
родия и свинца
с формулой PbRh,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Свинецтриродий образует кристаллы
,
структура типа тримедьзолота AuCu
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1230°C.

Примечания 

род
сви